

Patronyme
 Franck Lucchesi, (1963- ), footballeur français.
 Hector Lucchesi-Palli, (1806-1864), aristocrate italien.
 Yves Lucchesi (1915-1947), pilote français, Compagnon de la Libération.
 Jean Lucchesi, (1918-2004), militaire et fonctionnaire français, Compagnon de la Libération, frère du précédent.
 Jacques Lucchesi, (1958- ), écrivain, journaliste et critique d'art français.
 René Lucchesi (1936-2021), joueur de pétanque français.
 Roger Lucchesi, (1912-1983), compositeur et parolier français.
 Urbano Lucchesi, (1844-1906), sculpteur italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme